Cornelis Johannes van Houten - Nederlands astronoom
Kees van Houten (musicus) - Nederlands organist en musicoloog